Левинская — фамилия и название населённых пунктов:
 Левинская, Ирина Алексеевна (род. 1952) — советский и российский антиковед.

Россия

Архангельская область 
 Левинская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область 
 Левинская — деревня в Вашкинском районе.
 Левинская — деревня в Вожегодском районе, Нижнеслободское сельское поселение.
 Левинская — деревня в Вожегодском районе, Тигинское сельское поселение.
 Левинская — деревня в Сямженском районе.
 Левинская — деревня в Шекснинском районе.

Карелия 

 Левинская — исчезнувшая деревня в Пудожском районе.

Кировская область 
 Левинская — деревня в Шабалинском районе.

Московская область 
 Левинская — деревня в Егорьевском районе.
 Левинская — деревня в Шатурском районе.

Ярославская область 
 Левинская — деревня в Мышкинском районе.